El término radio digital puede referirse:

 a la radio digital, un sistema de radiodifusión de audio, que se distingue por la emisión de señal digital;
 a la radio digital satelital, un sistema de radiodifusión de audio, que se distingue por la emisión de señal digital desde un satélite de la tierra;
 a la radio digital mundial, un conjunto de estándares de radiodifusión sonora de radio digital desarrollado por el consorcio Digital Radio Mondiale;
 a la Radio Digital, una emisora de radio de Buenos Aires, Argentina.

Enlaces externos 

fr:Radio Numérique